«Don't Stop the Music» () — четвёртый сингл барбадосской певицы Рианны из её третьего студийного альбома Good Girl Gone Bad (2007), выпущенный 7 сентября 2007 года.

Строчка на африканском наречии Mama-se Mama-sa Mama-coosa — отрывок из хора Майкл Джексон Wanna Be Startin' Somethin' (1983), который, в свою очередь, восходит к синглу камерунского джазмена Ману Дибанго Soul Макосса  (1972). В 2009 г. Дибанго подал на авторов Don't Stop the Music в суд за плагиат.

Другие версии и каверы 
Британский поп- и джаз-певец Джейми Каллум записал джазовый кавер на «Don't Stop the Music» для своего пятого студийного альбома The Pursuit (2009). Версия Каллума достигла #28 в Netherlands Singles Chart.

Список композиций 
Promotional remix singles
 «Don't Stop the Music» (Solitaire's More Drama Mix) — 8:04
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Club Mix) — 6:38

iTunes EP
 «Don't Stop the Music» — 4:27
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Club Mix) — 6:38
 «Don't Stop the Music» (Instrumental) — 4:19

German CD single
 «Don't Stop the Music» — 4:27
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Club Mix) — 6:38
 «Don't Stop the Music» (Instrumental) — 4:19
 «Don't Stop the Music» (Video) — 3:39

FR/UK CD single
 «Don't Stop the Music» — 4:27
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Club Mix) — 6:38

iTunes Remixes
 «Don't Stop the Music» (Album Version) — 4:29
 «Don't Stop the Music» (Jody den Broeder Radio Edit) — 4:22
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Radio Edit) — 3:11
 «Don't Stop the Music» (Solitaire's More Drama Edit) — 4:08
 «Don't Stop the Music» (Jody den Broeder Big Room Mix) — 10:33
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Club Mix) — 6:39
 «Don't Stop the Music» (Solitaire's More Drama Remix) — 8:08
 «Don't Stop the Music» (Jody den Broeder Big Room Dub) — 8:34
 «Don't Stop the Music» (The Wideboys Dub Mix) — 6:44
 «Don't Stop the Music» (Solitaire's More Drama Dub) — 7:38

История релиза

Примечания 

Синглы 2007 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Рианны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Майклом Джексоном
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Песни о танце
Песни о музыке